Робин Каннс (), урождённая Робин Люттенбергер (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 21 июля 1957 года в США. В порноиндустрии дебютировала в 1983 году, в возрасте около 26 лет.

Снималась для таких студий, как AVC, Caballero Home Video, CDI Home Video, Collector’s Video, Western Visuals и других.

В 1987 году получила AVN Awards в категории «лучшая парная сцена (фильм)» за роль в Wild Thing совместно с Джоном Лесли.

Ушла из индустрии в 1987 году, снявшись в 70 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Wild Things
 Sex Wars
 Busty Wrestling Babes

Примечания

Ссылки 
 Robin Cannes на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Robin Cannes на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США